Francesco Florio – scrittore fiorentino del XV secolo
Francesco Florio (1705-1792) – teologo italiano
Francesco Florio – solista del gruppo musicale dei Rogers